Necula est un patronyme roumain pouvant référer à :
  (1969), footballeur roumain, fils de Răducanu Necula.
 Răducanu Necula (1946), footballeur roumain, connu usuellement sous le nom de Rică Răducanu.
 Veronica Necula (1967), rameuse roumaine.

Patronyme roumain
Homonymie de patronyme